Butterfly (engelsk for sommerfugl) kan henvise til flere artikler:

 Butterfly (svømning) – en svømmestil
 Butterfly (sløjfe) – en beklædningsdel
 Butterfly (Moonjam-album) – et musikalbum fra 1993 af det danske band Moonjam

Se også
 Madame Butterfly – en opera af Giacomo Puccini
 Butterfly (sang af Kylie Minogue) – en sang af den australske sangerinde Kylie Minogue
 Butterfly (Crazy Town sang) – sang af bandet Crazy Town